9 Lives – album di AZ del 2001
 9 Lives – album di Kat DeLuna del 2007
 9 Lives – album di Alexandra Stan del 2017